Austen ist
 der deutsche Name der Gemeinde Ústí u Vsetína in Tschechien
 ein Ortsteil der Gemeinde Colnrade, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen, siehe Austen (Colnrade)

Austen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Reade Godwin-Austen (1889–1963), britischer General im Zweiten Weltkrieg
 Alice Austen (1866–1952), US-amerikanische Fotografin
 Andreas Austen (1658–1703), deutscher reformierter Theologe, Gräzist und Orientalist
 Ernest Edward Austen (1867–1938), englischer Entomologe
 Ernest Elliott Austen (1891–1985), australischer Leichtathlet
 Georg Austen (* 1958), deutscher katholischer Geistlicher
 Henry Haversham Godwin-Austen (1834–1923), englischer Topograph, Geologe und Entdecker
 Jane Austen (1775–1817), englische Schriftstellerin
 Jörg Austen (1934–2015), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor
 K. Frank Austen (* 1928), US-amerikanischer Immunologe
 Louie Austen (* 1946), österreichischer Pianist, Akkordeonspieler, Gitarrist und Jazzkünstler
 Patrick Austen (* 1933), britischer Hockeyspieler
 Phoebe Austen (* 2006), britische Schauspielerin und Theaterschauspielerin
 Robert Alfred Cloyne Godwin-Austen (1808–1884), englischer Geologe
 Rudolf Austen (1931–2003), deutscher Maler und Grafiker
 Tom Austen (* 1988), britischer Schauspieler
 William Chandler Roberts-Austen (1843–1902), britischer Metallurg
 Winifred Austen (1876–1964), britische Malerin

Siehe auch:
 Austin (Begriffsklärung)
 Godwin-Austen